MARC (katalogiziranje)
MARC Train
Matador Automatic Radar Control
Movimiento Agrario Revolucionario del Campesinado Boliviano
MARC Cars Australia
MARC (arhiv)

Vidi 
Marc
Mark